Wasserkran bezeichnet:

 anderes Wort für Wasserhahn
 Wasserkran (Eisenbahn), eine Einrichtung, um Dampflokomotiven mit Wasser zu versorgen
 ein mit Wasserkraft betriebener Kran zum Heben von Lasten